Sonnenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Sonnenbach (Alfbach), rechter Zufluss des Alfbachs (zur Prüm) bei Bleialf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Sonnenbach (Harbach), rechter Zufluss des Harbach (zur Ahr) am Schloss Ahrenthal, Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Sonnenbach (Nette), linker Zufluss der Nette (zur Niers) bei Boisheim, Stadt Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Sonnenbach (Röhlinger Sechta), rechter Oberlauf der Röhlinger Sechta bis Pfahlheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; durchläuft den Sonnenbachsee
 Sonnenbach (Rötelbach), rechter Zufluss des Rötelbachs (zur Jagst) oberhalb von Eberbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Sonnenbach (Wüstung), Ortswüstung bei Reckershausen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Sonnengraben
 Sonnenwaldbach